South Holland (Illinois)
South Holland (Lincolnshire)